Кайли Пейдж (; род. 13 февраля 1997 года в Клэрморе, Оклахома, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Начала карьеру в индустрии для взрослых в апреле 2016 года в возрасте 19 лет. Её интересы представляет агентство талантов Matrix Models. Первые съёмки были для студии FTV Girls под псевдонимом Бонни (). Снимается в сценах традиционного, лесбийского и межрасового секса.

Снимается для студий Bang Bros, Blacked, Brazzers, Digital Sin, FM Concepts, Girlfriends Films, Kick Ass Pictures, Naughty America, Passion HD, PornPros, Reality Kings, Vixen и других.

В 2017 году появилась на обложке юбилейного выпуска журнала . В 2018 году снялась в фотосессии для июньского выпуска журнала Hustler.

По данным сайта IAFD на октябрь 2018 года, снялась в более чем 50 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2016 — Fantasy Solos 16
 2016 — Morning Joe
 2016 — My Sexy Little Sister
 2016 — Young And Curious 2
 2017 — Amateur POV Auditions 28
 2017 — Big Tits Round Asses 50
 2017 — Dirty Little Interracial Schoolgirl Stories
 2017 — Sexual Desires of Kylie Page
 2017 — Stacked 8
 2017 — Women Loving Girls 2
 2017 — XXX Rub Down
 2018 — 2 Chicks Same Time 28
 2018 — Blacked Raw V6
 2018 — My Girlfriend’s Busty Friend 22

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами